De republiek der Filipijnen heeft na de onafhankelijkheid van Spanje vier ridderorden ingesteld.

 De Oude Orde van Sikatuna 1951
 Het Legioen van Eer 1974
 De Orde van Gabriela Silang 
 De Orde van Kalantiao